Отре — топоним.

Может означать:
 Отре () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель
 Отре () — коммуна во французском департаменте Вогезы

См. также 
 Отра